Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e John McEnroe 6-2, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Frawley /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (campioni)

 Phil Dent /  Peter McNamara (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Víctor Pecci (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1980